P43 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 43, een papyrusrol van het Nieuwe Testament